A mandátum szó jelentései:

 Mandátum (jog) a választott képviselőnek adott képviselői meghatalmazás, illetve a megbízólevél
 választékos szóhasználatban felhatalmazás, felhatalmazottság
 Mandatum a római jogban a megbízás, illetve megbízási szerződés
 lábmosás a kánonjogban, latin elnevezéssel (mandatum)
 Mandátumterület